Municipio de Nueva Concepción kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de Nueva Concepción , El Salvador, kommun i Departamento de Chalatenango,

Guatemala 

 Municipio de Nueva Concepción (kommun), Departamento de Escuintla,